Якіма (місто)
Якіма (річка)
Якіма (округа)
Якіма (народ)
Якіма війна